Neukirch ist der Name folgender Orte:

in Baden-Württemberg:
 Neukirch (Bodenseekreis), Gemeinde im Bodenseekreis
 Neukirch (Furtwangen im Schwarzwald), Ortsteil von Furtwangen, Schwarzwald-Baar-Kreis
 Neukirch (Rottweil), Ortsteil von Rottweil

in Bayern:
 Neukirch, Ortsteil von Kirchseeon, Landkreis Ebersberg

in Rheinland-Pfalz:
 Neukirch, Ortsteil von Stein-Neukirch, Westerwaldkreis

in Sachsen:
 Neukirch/Lausitz, Gemeinde im Landkreis Bautzen
 Neukirch (bei Königsbrück), Gemeinde im Landkreis Bautzen

in der Schweiz:
 Neukirch (Egnach), Ortschaft im Kanton Thurgau
 Neukirch an der Thur, Ortschaft im Kanton Thurgau
 Neukirch bei Ilanz, deutscher Name von Surcuolm, Gemeinde im Kanton Graubünden

in Frankreich:
 Neukirch, deutscher Name der Gemeinde Neuve-Église im Unterelsass

in Polen:
 Neukirch, Kreis Goldberg, Schlesien, deutscher Name von Nowy Kościół, Dorf im Powiat Złotoryjski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Neukirch, Kreis Grünberg, Schlesien, deutscher Name von Orzewo, Dorf im Powiat Zielonogórski, Woiwodschaft Lebus
 Neukirch, Landkreis Marienburg (Westpr.), deutscher Name von Nowa Cerkiew, Dorf im Powiat Nowodworski, Woiwodschaft Pommern, siehe Gmina Ostaszewo
 Neukirch auf der Höhe (Neukirchhöhe), Kreis Elbing, Westpreußen, deutscher Name von Pogrodzie, Dorf im Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Groß Neukirch (Polska Cerekiew), Ort im Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Woiwodschaft Oppeln

in Russland:
 Neukirch, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen, deutscher Name von Timirjasewo (Kaliningrad, Slawsk), Siedlung und Landgemeinde im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad

Neukirch ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Neukirch (1884–1963), deutscher Historiker und Museumsdirektor
 Benjamin Neukirch (1665–1729), deutscher Dichter 
 Constantin von Neukirch (1596–1657), deutscher Offizier und Amtmann
 Dagmar Neukirch (* 1972), deutsche Politikerin (SPD)
 Friedrich Neukirch (1844–1936), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Harald Neukirch (1928–2011), deutscher Opernsänger
 Heinrich Neukirch (1895–1936), deutscher Bauingenieur
 Ida von Zedlitz-Neukirch (1839–1902), Schauspielerin und Theaterdirektorin
 Josef Neukirch (1895–1953), österreichischer Maler und Beamter
 Jürgen Neukirch (1937–1997), deutscher Mathematiker
 Karl Neukirch (1864–1941), deutscher Turner
 Karl-Heinz Neukirch (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Matthias Neukirch (* 1963), deutscher Schauspieler
 Melchior Neukirch (um 1540–1597), deutscher Prediger und Dichter
 Wolfgang Neukirch (1815–1877), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Nowa Cerkiew
 Neunkirch
 Neuerkirch
 Neukirche
 Neukirchen
 Neuenkirch
 Neuenkirchen
 Neunkirchen
 Niekerken
 Newkirk